Campos del Río är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Campos del Río ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Campos del Río är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Terrängen runt Campos del Río sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Ricote,  meter över havet,  km nordväst om Campos del Río. Runt Campos del Río är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Molina de Segura,  km öster om Campos del Río. Trakten runt Campos del Río består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia